Episodi di Scooby-Doo! Dove sei tu?
 Episodi di Scooby-Doo! Dove sei tu? (prima stagione)
 Episodi di Scooby-Doo! Dove sei tu? (seconda stagione)
 Episodi di Speciale Scooby
 Episodi di Speciale Scooby (prima stagione)
 Episodi di Speciale Scooby (seconda stagione)
 Episodi di The Scooby-Doo Show
 Episodi di The Scooby-Doo Show (prima stagione)
 Episodi di The Scooby-Doo Show (seconda stagione)
 Episodi di The Scooby-Doo Show (terza stagione)
 Episodi di Scooby-Doo & Scrappy-Doo
 Episodi de Le allegre avventure di Scooby-Doo e i suoi amici
 Episodi de Le allegre avventure di Scooby-Doo e i suoi amici (prima stagione)
 Episodi de Le allegre avventure di Scooby-Doo e i suoi amici (seconda stagione)
 Episodi de Le allegre avventure di Scooby-Doo e i suoi amici (terza stagione)
 Episodi di The All-New Scooby and Scrappy-Doo Show
 Episodi di The New Scooby-Doo Mysteries
 Episodi de I 13 fantasmi di Scooby-Doo
 Episodi de Il cucciolo Scooby-Doo
 Episodi de Le nuove avventure di Scooby-Doo
 Episodi de Le nuove avventure di Scooby-Doo (prima stagione)
 Episodi de Le nuove avventure di Scooby-Doo (seconda stagione)
 Episodi de Le nuove avventure di Scooby-Doo (terza stagione)
 Episodi di Shaggy e Scooby-Doo
 Episodi di Scooby-Doo! Mystery Incorporated
 Episodi di Scooby-Doo! Mystery Incorporated (prima stagione)
 Episodi di Scooby-Doo! Mystery Incorporated (seconda stagione)
 Episodi di Be Cool, Scooby-Doo!
 Episodi di Be Cool, Scooby-Doo! (prima stagione)
 Episodi di Be Cool, Scooby-Doo! (seconda stagione)
 Episodi di Scooby-Doo and Guess Who?
 Episodi di Scooby-Doo and Guess Who? (prima stagione)
 Episodi di Scooby-Doo and Guess Who? (seconda stagione)
 Episodi speciali in DVD
 Scooby-Doo! I giochi del mistero
 Scooby-Doo! In vacanza con il mostro
 Scooby-Doo! e il mistero del granturco
 Scooby-Doo! La minaccia del cane meccanico
 Scooby-Doo! Goal da paura
 Scooby-Doo! e il mostro marino
 Scooby-Doo! e il tesoro del Cavaliere Nero